Imię i nazwisko Stanislav Sajdok nosili lub noszą m.in.:
 Stanislav Sajdok (ur. 1957) – czeski lekkoatleta, sprinter
 Stanislav Sajdok (ur. 1983) – czeski lekkoatleta, płotkarz, olimpijczyk z 2008